Тесситу́ра ( «ткань») — преобладающее расположение звуков по высоте в музыкальном произведении по отношению к диапазону голоса (вокала) или музыкального инструмента. Также тесситурой можно назвать тот диапазон певческого голоса конкретного человека, пение на котором даётся ему без сильной нагрузки на голосовые связки.

Различают высокую, среднюю и низкую тесситуры, соответствующие возможностям высоких, средних и низких певческих голосов и разновидностей музыкальных инструментов.

Звук определённой высоты будет являть собой высокую, среднюю или низкую тесситуру в зависимости от типа извлекающего его певческого голоса.

Например, ре первой октавы относится к низкой тесситуре для сопрано, но к высокой для баса.

Средняя тесситура наиболее удобна для исполнения и обладает наилучшими выразительными возможностями и красотой звучания.

Соответствие естественным возможностям голоса человека или музыкального инструмента является необходимым условием художественного исполнения. Однако это условие в неодинаковой мере соблюдается в партиях исполнителей солистов и хоров и оркестров.

Примечания 

Музыкальные термины